Гвоздня () — назва річок у Росії:

 Гвоздня — річка в Московській області, притока Нари.
 Гвоздня — річка в Московській області, притока Нудолі.
 Гвоздня — річка в Псковській області, притока Шесті.